Saint-Nazaire, Gard
 Saint-Nazaire, Loire-Atlantique
 Saint-Nazaire, Pyrénées-Orientales